

Verkeerswegen 
 Newfoundland and Labrador Route 1, Canada
 Route impériale 1, Frankrijk
 Põhimaantee 1, Estland
 U.S. Route 1, Verenigde Staten
 California State Route 1, Verenigde Staten

Fietsroutes 
 Landelijke fietsroute 1, Nederland, België en Frankrijk

Zie ook 
 A1
 M1